Common

 Common - um rapper dos Estados Unidos da América
 Common (telefilme) - um telefilme britânico de 2014
 Common law - um sistema legal oriundo da Inglaterra
 Common Lisp - uma linguagem de programação

Commons

 Wikimedia Commons - um projeto da Wikimedia Foundation repósitório de imagens
 Creative Commons - um conjunto de licenças padronizadas, livre e compartilhada de conteúdos e informação (copyleft)

Desambiguação